Pantalla divida (en inglés: «Split Screen») es una técnica de visualización de gráficos de computadora que consiste en dividir los gráficos y/o texto en unas pantallas no móviles adyacentes, siendo por lo general dos o cuatro áreas rectangulares en las que se separan. Esto se hace con el fin de permitir la presentación simultánea de (generalmente) la información gráfica y textual en una pantalla de ordenador. La pantalla dividida se diferencia de los sistemas de ventanas en que este último permite la superposición libre de las partes móviles de la pantalla («ventanas») para presentar datos tanto relacionados como no relacionados con el usuario; mientras que el primero, de manera más estricta, se ajusta a la descripción dada en el párrafo anterior.